Universidad de Los Andes puede referirse a las siguientes universidades:

Universidades 

 Universidad Regional Autónoma de los Andes, fundada en 1997, ubicada en Ambato (Ecuador).
 Universidad de Los Andes, fundada en 1995, ubicada en La Paz (Bolivia).
 Universidad de los Andes, fundada en 1989, ubicada en Santiago de Chile.
 Universidad de los Andes, fundada en 1948, ubicada en Bogotá (Colombia). 
 Universidad Peruana Los Andes, fundada en 1983, ubicada en Huancayo (Perú).
 Universidad Tecnológica de Los Andes, fundada en 1984, ubicada en Abancay (Perú).
 Universidad de Los Andes, fundada en 1785, ubicada en Mérida (Venezuela).

Deportes 

 Universidad de Los Andes Fútbol Club.